Il singolare del torneo di tennis Ostend Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Champion che ha battuto in finale Kris Goossens 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Johan Van Herck (semifinali)
 Kris Goossens (finale)
 Marcos Górriz (primo turno)
 Yahiya Doumbia (primo turno)

 Dirk Dier (quarti di finale)
 Filippo Messori (primo turno)
 Ignacio Truyol (quarti di finale)
 David Škoch (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1996